Библиотека Сантьяго Северина () — публичная библиотека в Чили, расположенная в городе Вальпараисо.

История 
Библиотека была основана 27 февраля 1873 года по инициативе президента Федерико Эррасуриса Саньярту и министра народного просвещения Абдона Сифуэнтеса. Первоначально она носила название «Публичная библиотека Вальпараисо». В первые годы она располагалась во Дворце суда Вальпараисо, а с 1911 по 1919 год занимала здание на пересечении улиц Эдвардс и Индепенденсия. Однако это учреждение не имело необходимых характеристик для размещения библиотеки. К 1917 году объём фонда составлял более 30 000 экземпляров. Предприниматель Сантьяго Северин Эспина сделал пожертвование, которое позволило построить новое здание. В проекте принимали участие архитекторы Арнальдо Барисон и Ренато Скьявон, а также инженер Аугусто Гейгер. Новое здание было открыто 26 октября 1919 года, а библиотека получила имя Сантьяго Северина.

Указом № 919 от 1998 года здание библиотеки было объявлено национальным памятником.

Землетрясения в 1985 и 2010 годах нанесли зданию значительный ущерб. Было проведено две крупные реставрации. Библиотека вновь открылась в декабре 2011 года.

Директора

Примечания 

Библиотеки, основанные в 1870-е годы
Организации, основанные в 1873 году
Культура Чили
Вальпараисо
Национальные памятники Чили